Zaslaŭje kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Zaslaŭje (ort), Minsks voblast, 
 Zaslaŭje (distrikt), Minsks voblast, 

Robotskapade Belarusförgreningar